Volvo Cars Open 2017 — это профессиональный женский теннисный турнир, проводимый в американском городе Чарлстон, штат Южная Каролина, на открытых кортах с грунтовым покрытием.

В 2017 году соревнования прошли в 45-й раз. Турнир относился к премьер категории, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования прошли с 3 по 9 апреля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 одиночки —  Слоан Стивенс
 пары —  Каролин Гарсия /  Кристина Младенович

Общая информация 
На одиночном турнире выступила одна представительница топ-10 мирового рейтинга Мэдисон Киз (№ 9 в мире на тот момент). Американка проиграла свой первый матч на турнире на стадии второго раунда соотечественнице Шелби Роджерс. Прошлогодняя чемпионка Слоан Стивенс не защищала свой титул из-за травмы ноги. В итоге победа досталась россиянке Дарье Касаткиной, которая не имела на турнире посева. В финале она обыграла также несеянную — Елену Остапенко из Латвии. Представительница из России победила во второй раз за историю турнира (первую победу в 2006 году одержала Надежда Петрова).

В парном турнире главный приз завоевали первые номера посева Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова, обыгравшие в финале четвёртых номеров посева Луцию Градецкую и Катерину Синякову. Для Маттек-Сандс победа на местном турнире оказалась второй в карьере (до этого она выиграла в 2009 году в паре с Надеждой Петровой), а для Шафаржовой уже третей (до этого в 2012 году с Анастасией Павлюченковой и 2013 году с Кристиной Младенович. Прошлогодние чемпионки Каролин Гарсия и Кристина Младенович не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Дарья Касаткина обыграла  Елену Остапенко со счётом 6-3, 6-1.
 Касаткина выиграла дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Остапенко сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= Мирьяна Лучич-Барони
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Елена Остапенко
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=6| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Лаура Зигемунд
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=1
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Дарья Касаткина
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Елена Остапенко
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Дарья Касаткина
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3= 
}}

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Секция 3 

 Секция 4 

 Парный турнир 
  Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова''' обыграли  Луцию Градецкую /  Катерину Синякову со счётом 6-1, 4-6, [10-7].
 Маттек-Сандс выиграла 13-й парный титул в сезоне и 25-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Шафаржова выиграла 2-й парный титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Volvo Cars Open
 WTA Тур 2017
 Премьер турнир WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

США
Теннис
Апрель 2017 года
2017